Дэрек Глитон (, более известный под сценическим псевдонимом DSharp; род. 30 августа 1988, Южная Каролина) — американский скрипач, диджей, певец и продюсер, живущий в Атлантик-Сити, Нью-Джерси. Известный своим брендом цветных скрипок, он пишет свою собственную музыку и выполняет кавер-версии популярных песен, сосредоточив внимание на хип-хоп, электронной танцевальной музыки и классических произведениях.

DSharp играет в клубах по всему миру, в том числе в Амстердаме, Дубае, Лондоне, на Филиппинах и в Швеции, где он выступал с Smokey Robinson, American DJ Каскейд, голландскими диджеями Afrojack, Чаки, Nicky Romero и R3hab и шведским DJ Ингроссо, Он играл с Dave Matthews трибьютом группы, а в 2012 году играл на четырёх дорожках альбома рэпера Rick Ross в God Forgives, I Don’t"", продюсируемых J.U.S.T.I.C.E. Лигой.

Биография 
Родился в Южной Каролине. Родители — Дон и Мэй Глитон. DSharp посещал школу в Колумбии, штат Джорджия. Он начал играть в шестом классе, когда, не имея возможности найти трубу для элективного курса, он выбрал вместо неё альт, и завоевал место с Молодёжным струнным оркестра Greater Columbus. Семья переехала в город Энистон, штат Алабама, где его в частной школе обучал Билл Бразелтон, который играл на альте и скрипке в течение 65 лет.

DSharp играл с оркестром Джексонвилль State Community и молодёжным оркестром Etowah, путешествуя в Мемфис, Сент-Луис и Лондон с последним. После окончания средней школы в 2006 году он посетил университет Алабамы, а именно факультет музыкальной науки, где он стал послом творческой инициативы в кампусе университета. В 2010 году он был переведён в Университет штата Джорджия в Атланте.

Источники 
 DSharp, Discogs.
 Wayne Grayson, «UA violinist plays a mix of hip-hop, R&B and rock, and his popularity is rising», Tuscaloosa News, 21 June 2009.
 «Trilogy Saturday with DJ DSharp!», TimeOut, undated.
 Erin Williams, «Anniston’s 'D-Sharp' is the Jimi Hendrix of the violin», The Anniston Star, 26 August 2012.
 «Wellington horses star in music video», SunSentinel, 6 May 2015.
 «Dressage gets its funk on for DSharp music video», Horsetalk (New Zealand), 10 April 2015.
 «About DSharp», artistdata.

Ссылки 
 Official website
 DSharp on YouTube
 DSharp on Facebook
 DSharp on Twitter

Скрипачи США
Артисты, известные под псевдонимами